Lancia Flavia (1961) – sedan klasy średniej konstrukcji Lancii produkowany w latach 1961–1974.
 Lancia Flavia (2011) – kabriolet klasy średniej konstrukcji Chryslera produkowany w latach 2012–2014.